Хол има више значења:
 Округ Хол (Џорџија)
 Округ Хол (Небраска)
 Округ Хол (Тексас)
 Хол (Њујорк)